Papa Giovanni VIII – papa della Chiesa cattolica
Giovanni VIII di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Giovanni VIII Paleologo – imperatore bizantino
Giovanni VIII Xifilino – patriarca ecumenico di Costantinopoli